Thurlaston – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Thurlaston – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)